Штегер () — німецьке прізвище.

Відомі носії

 Кевін Штегер (1993) — австрійський футболіст
 Петер Штегер (1966) — австрійський футболіст і тренер

Німецькі прізвища